Hydrocotyle monopetala är en flockblommig växtart som beskrevs av Francisco Manuel Blanco. Hydrocotyle monopetala ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
monopetala